Areta kann stehen für:
 Luis Felipe Areta Sampériz, einen spanischen Athleten und Priester
 Arette, eine französische Gemeinde auf Okzitanisch